Маньи́ () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (1928—2013) — итальянский сценарист и кинорежиссёр.
 Маньи, Пьетро (1817—1877) — итальянский скульптор.
 Маньи, Пьетро (1919—1992) — итальянский футболист.
 Маньи, Фьоренцо (1920—2012) — итальянский шоссейный велогонщик.

Ма́ньи () — венгерская фамилия.

 Маньи, Эржебет (1937—1957) — казнённая участница Венгерского восстания 1956 года.

Топоним 
 Маньи — коммуна в департаменте Верхний Рейн (Франция)
 Маньи-ле-Виллер — коммуна в регионе Бургундия (Франция).

См. также 
 Магни